Името Бял кладенец носят две български села:

 Бял кладенец (Област Сливен)
 Бял кладенец (Област Хасково)